Bingöl (provincie), een provincie van Turkije
Bingöl (district), een district in deze provincie
Bingöl (stad), de hoofdstad van dit district en deze provincie